Haploskupina R může znamenat:

 Haploskupina R (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina R (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA